Болга́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь країни Болгарія.

 Болгарська вулиця — вулиця в місті Вознесенську.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Житомирі.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Золочеві.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Мелітополі.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Миколаєві.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Одесі.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Сімферополі.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Ужгороді.
 Болгарська вулиця — вулиця в місті Харкові.

Вулиці